Марсельская обсерватория (, код обсерватории «014») — профессиональная астрономическая обсерватория, расположенная в Марселе, на юге Франции. Обсерватория объединяет несколько отделов: лаборатория астрофизики Марселя, обсерватория Верхнего Прованса, лаборатория звёздной и всемирной интерференции, отдел Гассенди.

История 
Первые наблюдения в обсерватории Марселя начались в 1702, средства на первый телескоп были предоставлены королевской субсидией, первый директор обсерватории был иезуит, Антуан Лаваль. С 1718 по 1729 обсерватория была закрыта, в связи с отъездом Лаваля в Тулон. С прибытием в обсерваторию Эсприта Пазена начинается новый этап развития, в том же году обсерватория становится королевской обсерваторией флота. Во время управления Пазена в обсерваторию были наняты двое новых астрономов, а также установлен 6-футовый телескоп. Пазена потерял свой пост в 1763.

На протяжении всего времени работы обсерватории, в ней активно велись поиски астероидов и научные наблюдения, одним из примечательных открытий является открытие Квинтета Стефана в 1877 году. В обсерватории работал Борелли, Альфонс Луис Николас.

Руководители обсерватории 
 Антуан Лаваль 1702—1728
 Эсприт Пазена 1729—1763
 Сан-Жак де Сильвабэлл 1763—1801
 Жак-Джозеф Тулис 1801—1810
 Жан-Жак Бланпейн 1810—1821
 Жан-Феликс Адольф Гамбарт 1821—1836
 Бенжамин Валз 1836—1860
 Эдуард Стефан 1866—1907
 Генри Боргет 1907—1921
 Генри Бийсон 1921—1923
 Жан Бослер 1923—1948
 Ференбак, Шарль Макс 1948—1972

См. также 
Астрономические обсерватории

Ссылки 
 Хронология,
 История обсерватории в XVIIIe и XIX-х веках,
 История Марсельской обсерватории.
 Официальный сайт 

Астрономические обсерватории Франции
Обс
Здания и сооружения, построенные в 1702 году
1702 год в науке
1702 год во Франции